Ситін — російське прізвище. Жіноча форма — Ситіна

Відомі носії 
 Сергі́й Вале́рійович Си́тін ( 19 липня 1982, Авдіївка, СРСР) — український футзаліст російського «Беркуту» (Грозний).

 Ситін Павло Павлович (1870—1938), генерал-майор, головнокомандувач Південним фронтом РСЧА (проти Денікіна) в 1918 році.

Див. також 
Ситін (роман)